GBC est un sigle qui peut désigner :
  Game Boy Color, une console de Nintendo ;
 Green Building Council, une ONGE mondiale de promotion de la qualité écologique des constructions ;
 Berliet GBC, une série de camions fabriqués par Berliet puis Renault Trucks, notamment utilisés par l'armée française (Berliet GBC 8KT, GBC 180) ;
GothBoiClique, un collectif de rap américain.